
Termin -{R24}- ima više značenja.

 R-oznake, R24: Otrovno u kontaktu sa kožom
 Renault 24, familija automobila